Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-in-Noodkapel (Boshoven), een kapel in de Nederlandse gemeente Weert
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodkapel (Kastel), een kapel in Kastel, België
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodkapel (Stalle), een kapel in Stalle (Ukkel), België
 Onze-Lieve-Vrouwkapel ter Nood en Dood, een kapel in Vlezenbeek, België
 Onze Lieve Vrouwe ter Nood (Heiloo), een kapel en bedevaartsoord in Heiloo, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Noodkapel (Sevenum), een kapel in Sevenum, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Noodkapel (Stein), een kapel in Stein, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Noodkapel (Tilburg), een kapel in Tilburg, Nederland